Ахмед Мубарак Обаид аль-Махаиджри (; родился 23 февраля 1985 года, Оман) — оманский футболист, полузащитник, выступающий за оманский клуб «Аль-Оруба Сур» и сборную Омана по футболу.

У Ахмед есть младший брат Юнис, также выступающий за оманский клуб «Аль-Оруба»

Клубная карьера 
Ахмед Мубарак начинал свою профессиональную карьеру футболиста в оманском клубе «Аль-Оруба» из города Сур в 2000 году. Кроме того, он выступал за различные команды стран Персидского залива: катарские «Эр-Райян» и «Ас-Сайлию», кувейтский «Аль-Наср», эмиратские «Аль-Айн» и «Дубай», саудовские «Аль-Вахду», «Аль-Ахли», «Аль-Фатех» и «Аль-Иттифак». 5 сентября 2013 года он подписывает годичный контракт с оманским клубом «Фанджа». 13 июля 2014 года Ахмед Мубарак также заключает контракт на год с командой «Аль-Оруба», в которой он и начинал свою карьеру.

Клубная статистика

Международная карьера 
Ахмед Мубарак выступает за сборную Омана по футболу с 2003 года и провёл за неё, по состоянию на начало 2015 года, более 109 матчей. Он играл на трёх Кубках Азии по футболу: 2004, 2007 и 2015 годов.

Голы за сборную Омана

Достижения

Клубные 
 Аль-Оруба Сур
 Чемпионат Омана: 2001/02 (чемпион), 2000/01 (2-е место)
 Кубок султана Кабуса: 2001 (победитель), 2000 (финалист)
 Суперкубок Омана: 2000 (победитель), 2002 (победитель)
 Аль-Вахда
 Чемпионат ОАЭ: 2004/05 (2-е место)
 Кубок президента ОАЭ: 2005 (победитель)
 Кубок федерации ОАЭ: 2005 (победитель)
 Лига чемпионов АФК: 2005 (финалист)
 Эр-Райян
 Кубок эмира Катара: 2006 (победитель)
 Кубок шейха Яссима: 2006 (финалист)
 Ас-Сайлия
 Кубок шейха Яссима: 2007 (финалист)
 Аль-Ахли
 Кубок наследного принца: 2010 (финалист)
 Аль-Иттифак
 Кубок наследного принца: 2011/12 (финалист)
 Фанджа
 Кубок султана Кабуса: 2013 (победитель)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 
 
 Ахмед Мубарак аль-Махаиджри — GOAL.com 
 Ахмед Мубарак аль-Махаиджри — FootballDatabase.eu
 Ахмед Мубарак аль-Махаиджри — GOALZZ.com
 Ахмед Мубарак аль-Махаиджри — KOOORA
 Ахмед Мубарак аль-Махаиджри — ASIAN CUP Australia 2015

Футболисты Омана
Игроки сборной Омана по футболу
Игроки ФК «Аль-Айн»
Игроки ФК «Эр-Райян»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Ас-Сайлия»
Игроки ФК «Аль-Иттифак»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка
Игроки ФК «Дубай»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Сур